Николай Платонович Вакар (26 мая 1894 — 18 июля 1970) — русский политический и общественный деятель, учёный по русской филологии, советологии и истории, журналист, переводчик, писатель и художник, публицист. Доктор филологии, магистр Гарвардского университета, профессор Бостонского и Парижского университетов.

Участник Первой мировой и Гражданской войн. Член ЦК кадетской партии, заместитель П.Н.Милюкова по газете «Последние новости». Организатор антибольшевистского подполья в Киеве. Вместе с И.П.Демидовым во Франции входил в руководство подрывной антисоветской организации «Всероссийский национальный центр». Член Бюро по связям прессы с Президиумом Российского Зарубежного съезда в Париже. Член Союза русских писателей и журналистов в Париже. Председатель ревизионной комиссии Ассоциации иностранной печати во Франции. Один из организаторов Общества изучения народов России. Один из инициаторов возобновления масонских лож в эмиграции.

Биография 
Родился 26 мая 1894 в семье действительного статского советника Платона Модестовича Вакара и Евгении Давыдовны Лагутиной.

С 1910 года обучался на юридических факультетах Московского и Киевского университетах. В 1914 году в начале Первой мировой войны был мобилизован в Русскую императорскую армию.

Участие в Первой мировой войне 
С 20 сентября 1914 года вольноопределяющимся 5-й батареи 1-й Запасной артиллерийской бригады. В 1915 году произведён в прапорщики. В 1917 году приказом по Армии и флоту произведён в подпоручики — «За отличие в делах против неприятеля». С 1917 года служил в артиллерийских частях, дослужился до поручика. За героизм, проявленный на фронте, был награждён орденами Святого Станислава и Святой Анны 3 степени с мечами и бантом и Георгиевскими крестами 3-й и 4-й степени.

Участие в Белом движении 
С конца 1917 года участник Гражданской войны, служил в Добровольческой армии в разведывательном отделе. Курьер «Азбуки».

С 1919 года он становится членом Всероссийского национального центра и организатором антибольшевистского подполья в Киеве. В декабре 1919 года Вакар и бывший член Государственной Думы Игорь Платонович Демидов выехали в качестве общественной делегации от имени главнокомандующего Вооружёнными Силами Юга России генерал-лейтенанта Антона Ивановича Деникина в Польшу.

В 1920 году эмигрировал во Францию, жил в Париже. Был одним из инициаторов возобновления масонских лож в эмиграции. Работал на механическом заводе. Одновременно посещал лекции юридического факультета Сорбонны. Помогал Союзу Великой ложи Франции отправлять вещевые посылки братьям в Россию. С 1920 года входил в руководство подрывной антисоветской организации «Центр действия», редактировал журнал «Новь», предназначавшийся для переправки в СССР.

В апреле 1922 года перешёл польско-советскую границу и пробрался в Киев, где развернул деятельность по подготовке новой, «национальной революции», приступив к созданию сети подпольных вооружённых ячеек. Летом 1923 года парижский «Центр действия» распался, а киевская организация была раскрыта органами Государственного политического управления НКВД СССР и ликвидирована.

С 1924 по 1940 годы постоянный сотрудник «Последних новостей», Павла Николаевича Милюкова, заведовал отделом информации, был секретарём редакции, регулярно публиковал судебные отчёты, в частности по делу похищения генералов РОВС Евгения Карловича Миллера и Александра Павловича Кутепова. Перевёл на русский язык более 50 романов французских и английских авторов.

С 1926 года избирался членом Бюро по связям прессы с Президиумом Российского Зарубежного съезда в Париже, членом Союза русских писателей и журналистов в Париже, председателем ревизионной комиссии Ассоциации иностранной печати во Франции. В 1937 году выступил с докладом на собрании Республиканско-демократического объединения. С 1938 года являлся одним из организаторов Общества изучения народов России.

Научная деятельность 
В 1940 году после поражения Франции во Второй мировой войне Вакар эмигрировал в США, преподавал в Бостонском университете.

В 1945 году окончил Гарвардский университет, защитил там докторскую диссертацию по отделу славянской филологии.
Преподавал русский и белорусский языки в Гарвардском и Бостонском университетах. Сотрудничал с американскими русскими изданиями — журналом «Новоселье», «Новым журналом», газетами «Новое русское слово» и «Новая заря». Опубликовал книги по русской филологии, советологии и истории Белоруссии.

После выхода в отставку в 1960 году стал профессиональным художником. Вот как о Вакаре писал в своей книге М. В. Вишняк:
 Из «белого воина» он превратился в постоянного сотрудника газеты Милюкова, а вынужденный с приходом Гитлера покинуть Францию, он проделал в Америке ряд новых превращений. Перейдя к преподаванию и научным занятиям, он стал профессором университета и автором учёных трудов о Белоруссии и русском языке. Его последняя книга о вошедших в советскую речь и литературу изменениях вызвала положительную оценку не только в эмиграции: «Известия» Академии наук СССР тоже одобрили труд бывшего «белогвардейца». Этим не исчерпывается жизнедеятельность Вакара. Очутившись, как профессор, в отставке по возрасту, и закончив свой 2-й том о языке, Н. П. стал профессиональным художником, — за его картинами гонялись воры, продавцы, музеи и устроители художественных выставок.

Умер 18 июля 1970 года в городе Сарасота, штат Флорида. Похоронен в Уотертауне, штат Миссисипи, США.

Награды 
 Георгиевская медаль 4-й степени за № 544661 (1915 год);
 Георгиевский крест 4-й степени за № 442977 (1915 год);
 Георгиевский крест 3-й степени за № 112644 (1915 год);
 Орден Святого Станислава 3 степени с мечами и бантом (1916 год);
 Орден Святой Анны 3 степени с мечами и бантом (1917 год).

Труды 
 Вакар Н. П. Милюков в изгнании // Новый журнал. 1943. Кн.6;
 Вакар Н. П. Игорь Платонович Демидов (Жизнь и смерть) // НЖ. 1947.Кн.16.
 Vakar N.P. Belorussia: The Making of a Nation. Cambridge, Mass: Harvard University Press. 1956 г.
 «Частотный словарь русской разговорной речи».

Семья 
Был женат на переводчице Гертруде Павловне Вакар, урождённой Клафтон (1904—1973). Две их дочери в 1940 году были эвакуированы из Франции в США. Старшая дочь, Екатерина, стала крупным лингвистом-русистом и известна под фамилией мужа как Кэтрин Чвани. Младшая дочь, Анна Вакар, обосновалась в Канаде и стала одним из ведущих канадских хайдзинов.

Примечания

Источники 
 Вакар Николай Платонович. // Российское зарубежье во Франции 1919—2000 годы. Биографический словарь в 3-х тт. / М. Авриль, Т. Гладкова, В. Лосская. — 2008.
 Вакар Николай Платонович. // Русские в Северной Америке. Биографический словарь. / Е. А. Александров. — 2005. — 599 с.
 Николай Вакар. Мемуары.
 Нина Берберова «Люди и ложи. Русские масоны 20 столетия», Биографический словарь
  Автограф Милюкова — Вакару.
  Участники Белого движения, «В».

Участники Гражданской войны в России (белые)
Артиллеристы Первой мировой войны (Россия)
Русские эмигранты первой волны во Франции
Мемуаристы русского зарубежья
Писатели России XX века
Писатели России по алфавиту
Выпускники Гарвардского университета
Кадеты
Публицисты по алфавиту
Преподаватели Уитонского колледжа (Массачусетс)